Le patronyme italien Morello ou Morelli provient du nom médiéval italien Morellus mais dans certains cas, il peut provenir de toponymes.

Personnalités 
 Alessandro Morelli (1977-), est un homme politique italien.
 Ambrogio Morelli (1905-2000), est un coureur cycliste italien.
 Anne Morelli (née en 1948), est une historienne belge d'origine italienne.
 David Morelli (né en 1983), est un joueur professionnel de hockey sur glace canadien.
 Domenico Morelli (1826-1901), est un peintre ainsi qu'une personnalité politique italienne.
 François Morelli (1833-1892), est un homme politique français.
 François Morelli (né en 1953), est un artiste multidisciplinaire canadien-français.
  (?-?), mafieux américain.
 Giampaolo Morelli (1974-) est un acteur, réalisateur et scénariste italien.
 Giovanni Morelli (1816-1891) est un critique d'art italien.
 Giulio Morelli (1915-1985), est un réalisateur et un scénariste italien.
 Giuseppe Morelli (1907-2000), est un chef d'orchestre et compositeur italien.
 Jacopo Morelli (1745-1819), est un bibliographe et érudit italien.
 Lauren Morelli, est une scénariste américaine.
 Lazzaro Morelli (1608-1690), est un sculpteur italien.
 Maria Maddalena Morelli (1727-1800), est une poétesse et femme de lettres italienne.
 Michele Morelli (1792-1822), est un patriote et militaire italien. 
 Monique Morelli (née en 1923) est une chanteuse française.
 Nicola Morelli (1921-1994), est un sculpteur, un acteur et un écrivain italien.
 Pascal Morelli (né en 1961), est un réalisateur et scénariste français.
 Paulo Morelli (né en 1966), est un réalisateur, producteur et scénariste brésilien.
 Rina Morelli (1908-1976), est une actrice italienne.
 Ron Morelli, est un compositeur américain de musique électronique.
 Salvatore Morelli (1824-1880), est un journaliste, écrivain, féministe et député italien.
 Shawn Morelli (née en 1976), est une coureuse cycliste handisport américaine

Famille Morelli 
 Morelli, famille patricienne de Venise.

Toponymie

Ceppo Morelli, une commune italienne du Piémont.

Divers 
 Étienne-Gabriel Morelly, un philosophe français.
 Tombe Morelli, la tombe étrusque principale de la nécropole Morelli près de Chianciano Terme.